Branden Pinder
 Enrique Pinder
 Gerry Pinder
 Herb Pinder
 Lucy Pinder
 Mike Pinder
 Richard Francis Pinder
 Sam Pinder

Divers 
 Cirque Pinder
Patronyme anglais